Fune – area a governo locale (local government area) della Nigeria
Fune – corda
Fune – uno dei cinque attrezzi utilizzati nella ginnastica ritmica